Santigron (Wanica), dorp aan de Saramaccarivier in Wanica, Suriname
 Zorg en Hoop (katoenplantage), Surinaams: Santigron, een katoenplantage aan de Matapiccakreek in Suriname